Zawiya, zauía, zaouia o zaouiet pueden referirse a:

Lugares 
 Zawiyat al-Dahmani, suburbio de Trípoli, Libia;
 Aïn Zaouia, municipio en Argelia;
 Zaouia El Abidia, municipio en Argelia;
 Zaouiet Kounta, municipio en Argelia;

Edificios 
 Zauía, escuela y edificio religioso islámico;
 Zauía de Sidi Amar Cherif, zauía en Sidi Daoud, Argelia;
 Zauía de Sidi Boumerdassi, zauía en Tidjelabine, Argelia;
 Zauía de Sidi Boushaki, zauía en Thenia, Argelia;